Натуральне число 2007
 2007 рік до нашої ери
 2007 рік нашої ери